Нойма́йер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Ноймайер, Джон (род. 1942) — немецкий балетмейстер американского происхождения, руководитель Гамбургского балета. 
 Ноймайер, Мани (род. 1940) — немецкий музыкант, лидер краутрок-группы Guru Guru. 
 Ноймайер, Михаэль (род. 1979) — немецкий прыгун с трамплина.
 Ноймайер, Эдвард (род. 1957) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.

См. также 
 Ноймайр